Der Name USS Ottawa wurde von der United States Navy zweimal vergeben:

 USS Ottawa (1861), ein Kanonenboot zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs
 USS Ottawa (AKA-101), ein Frachtschiff der Tolland-Klasse, das 1945 in Dienst gestellt wurde

Ottawa